Владимир Павлович Баркалов (1882 — 1941) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, командир бронепоездных частей ВСЮР и Русской армии, генерал-майор.

Биография 
Из потомственных дворян Курской губернии.

Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус (1900) и Константиновское артиллерийское училище (1902), откуда выпущен был подпоручиком во 2-ю артиллерийскую бригаду. Произведен в поручики 21 августа 1905 года.

1 октября 1905 года переведен во 2-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду, 25 ноября 1908 года — в 24-ю артиллерийскую бригаду, а 19 апреля 1909 года — обратно во 2-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. Произведен в штабс-капитаны 1 сентября 1909 года.

В Первую мировую войну вступил со 2-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в капитаны 4 сентября 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». 24 февраля 1917 года назначен командующим 2-й батареей 132-го отдельного артиллерийского дивизиона, а 27 апреля 1917 года произведен в подполковники с утверждением в должности. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени с лавровой веткой

В октябре 1917 года участвовал в боях с большевиками в Москве. В ноябре 1917 прибыл на Дон в Добровольческую армию. Участвовал в 1-м Кубанском походе в должности начальника разведывательного отдела штаба армии. В Вооруженных силах Юга России и Русской армии служил в бронепоездных частях, сперва на бронепоезде «Князь Пожарский». Был произведен в полковники. С 6 августа 1919 года назначен командиром бронепоезда «Грозный», с 19 сентября 1919 — командиром 6-го бронепоездного дивизиона. С 17 мая 1920 года назначен командиром 2-го бронепоездного дивизиона, в каковой должности оставался до эвакуации Крыма. На 30 декабря 1920 года — командир 6-го бронепоездного артиллерийского дивизиона в Галлиполи. Произведен в генерал-майоры. В 1921 году дивизион был переправлен в Болгарию на пароходе «Ак Дениз», а осенью 1925 года переведен во Францию.

В эмиграции во Франции. Состоял членом Общества офицеров-артиллеристов и председателем Объединения 6-го бронепоездного артиллерийского дивизиона (1933). Умер в 1941 году в Париже. Похоронен на кладбище Банье.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 1.06.1907)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 19.02.1912)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 6.04.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 5.12.1916)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 29.01.1917)
 Георгиевское оружие (Приказ по 10-й армии от 5 сентября 1917 года, № 1063)
 Георгиевский крест 4-й степени с лавровой веткой (№ 1065653)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 35.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Шумаков Д. М. Орловский Бахтина кадетский корпус, 1843—1918. — [Б. м.], 2017.

Выпускники Орловского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Первопоходники
Генерал-майоры России (Белое движение)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Баньё
Участники Крымской эвакуации